A Segunda División 1999–2000-es szezonja volt a bajnokság hatvankilencedik kiírása. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes az UD Las Palmas lett.

Végeredmény

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2